

Істон — місто, штат Коннектикут
 Істон — місто, штат Канзас
 Істон — місто, штат Мен
 Істон — місто, штат Меріленд
 Істон — місто, штат Массачусетс
 Істон — місто, штат Міннесота
 Істон — місто, штат Міссурі
 Істон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Істон — місто, штат Нью-Йорк
 Істон — місто, штат Пенсільванія
 Істон — місто, штат Техас
 Істон — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Істон — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Істон — селище, штат Іллінойс
 Істон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Істон — переписна місцевість, штат Вашингтон